Националният отбор по футбол на Швейцария представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от швейцарската футболна асоциация.

Представяне на големите форуми

Световно първенство

Европейско първенство

Почетни листи 
 До 6 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 6 декември 2022 г.

България – Швейцария 

 

Швейцария